En ikosagon eller tjugohörning är en polygon med tjugo hörn. En liksidig och likvinklig ikosagon kallas för en regelbunden ikosagon. Summan av de inre vinklarna hos en ikosagon är 3240 grader.

Regelbundna ikosagoner
En regelbunden ikosagon har inre vinklar som är 162°, medelpunktsvinklar på 18°, och en area A som ges av:

där a är sidlängden i ikosagonen.

En regelbunden ikosagon kan konstrueras med passare och rätskiva.

Användning
William Shakespeares utomhusteater Globe Theatre var byggd på en ikosagonal grund.

Polygoner